Look Outside Your Window — неизданный студийный альбом, записанный четырьмя участниками американской группы Slipknot: Кори Тейлором, Шоном Крейеном, Джимом Рутом и Сидом Уилсоном. Работа над материалом проходила одновременно с сессиями для четвёртой студийной пластинки коллектива All Hope Is Gone (2008). Получившееся экспериментальное, более мелодичное звучание композиций разительно отличается от привычного хэви-металлического стиля Slipknot, поэтому его издание несколько раз переносилось. Альбом был запланирован к выпуску на вторую половину гастрольного тура We Are Not Your Kind, который был отложен группой до 2021 года из-за пандемии COVID-19, однако в итоге релиз лонгплея был перенесён на 2023 год.

Предыстория 
Работа над материалом для Look Outside Your Window началась во время сессий четвёртого альбома Slipknot All Hope Is Gone (2008). Две отдельные сессии проходили в двух разных студиях одновременно; в работе над All Hope Is Gone принимала участие вся группа из девяти человек, а в сессии для Look Outside Your Window участвовали только четыре музыканта: Кори Тейлор (вокал), Джим Рут (гитара), Шон Крейен (перкуссия) и Сид Уилсон (тёрнтэйбл). По слова Крейена вначале над песнями работал только он и Рут, но вскоре к ним присоединились Тейлор и Уилсон и сессия переросла в сайд-проект. Тейлор отметил, что группа записывала All Hope Is Gone в привычном для себя хэви-металлическом стиле, в то время как для Look Outside Your Window использовался более экспериментальный подход. Он назвал получившейся материал гораздо более мелодичным, с большим уклоном в традиционную рок-музыку и элементами, близкими к творчеству группы Radiohead. Рут отмечал нетрадиционный подход к созданию материала, так одна из композиций была основана на сэмпле квакания лягушки. Для аутентичности звучания Тейлор записал вокал на дне колодца — придав песне эффект, как будто он пел её в пещере.

Во время сессий было записано одиннадцать песен. В какой-то момент Тейлор, которому нравилась музыка с обоих проектов, попытался объединить их материал в единый альбом. Однако из-за разногласий внутри группы музыкант не смог найти поддержки со стороны большинства своих коллег, и впоследствии отказался от этой идеи. Только одна песня из сессий Look Outside Your Window попала на All Hope Is Gone — «Til We Die», которую включили в специальное издание пластинки в качестве бонус-трека. Несмотря на все эти события Крейен назвал невыпущенный альбом "абсолютно уникальным произведением искусства, подчеркнув: 

По словам Рута, песня «My Pain», переработанная для альбома We Are Not Your Kind (2019), изначально появилась во время сессий Look Outside Your Windows. Кроме того, в титрах фильма  (2016) отмечалось, что исполнителем композиции под названием «Juliette» была группа Look Outside Your Window, а её авторами — Крейен, Тейлор, Уилсон и Рут.

Выпуск 
Крейен и Тейлор упомянули планах по выпуску альбома на протяжении многих лет. Крейен отметил, что они хотели сделать это ещё в 2008 году, но им было трудно рассчитать окно для релиза. Одно время музыканты хотели выпустить его в начале гастрольного тура в поддержку пластинки We Are Not Your Kind (2019), однако от этой идеи отказались после того как лонгплей возглавил Billboard 200 (группа не хотела снижать к нему интерес), к большому удивлению Тейлора. В январе 2020 года Крейен рассказал, что они хотели выпустить пластинку на рождество 2019 года, без какого-либо предварительного анонса. Тогда же музыкант сказал, что они близки к тому, чтобы выпустить её во второй половине турне We Are Not Your Kind, однако из-за пандемии COVID-19 большая часть гастролей была отменена или перенесена на следующий год. Конкретная дата оставалась неизвестной, хотя журналисты предсказывали возможный релиз и в 2020-м году и в следующем.

2 января 2023 года Крейен объявил, что релиз пластинки запланирован на весну 2023 года. «Хорошие новости, что 1 апреля у нас закончится контракт с лейблом. У нас нет планов немедленно выпустить что-то сразу после этого, и мы ещё ничего не обсуждали, но я полагаю, что альбом, вероятно, выйдет вскоре после этого», — отметил музыкант.

Участники записи 
 Кори Тейлор — вокал
 Джим Рут — гитары
 Шон Крейен — перкуссия
 Сид Уилсон — тёрнтэйбл

Примечания 

Невыпущенные альбомы
Slipknot